Bajrakittiyabha (Bangkok, 7 desembre de 1978) és una princesa de Tailàndia, és la filla primogènita dels reis Vajiralongkorn i Soamsawali.

Ascendència

Referències 

Princeses
Tailandesos
Alumnes de la Universitat Cornell
Alumnes de la Heathfield School
Alumnes de la Universitat Thammasat
Persones de Bangkok
Diplomàtics asiàtics